John Brennan może odnosić się do następujących osób:

 John Brennan (lekkoatleta) (1879–1964)
 John Brennan (irlandzki senator) (1901–1977)
 John Joseph Brennan (1913–1976) – północnoirlandzki polityk 
 John Brennan (menedżer) (ur. 1954) – prezes i przewodniczący rady nadzorczej Vanguard Group
 John Owen Brennan (ur. 1955) – zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Baracka Obamy; obecny dyrektor CIA
 Jack Brennan (ur. 1937) – oficer amerykańskich marines i współpracownik Richarda Nixona

Zobacz też 
 John Brenan
 Christopher John Brennan (1870–1932) – poeta australijski
 Francis Brennan (1894–1968) – amerykański biskup rzymskokatolicki
 William John Brennan (ur. 1938) – australijski biskup rzymskokatolicki
 Robert John Brennan (ur. 1962) – amerykański biskup rzymskokatolicki